personen

Boris Belkin, Russisch violist
Wladimir Bielkine, Russisch-Nederlands illustrator

diversen

 Belkin, Belkin International, Inc., een Amerikaans producent van consumentenelektronica
Belkin Pro Cycling Team